Натальевка — топоним.

Молдавия 
 Натальевка — село в Фалештском районе.

Россия 
 Натальевка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Натальевка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Натальевка — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Натальевка — исчезнувшее село в Раздольненском районе Республики Крым.
Натальевка — деревня в Тамбовской области (Софьинский сельсовет (Тамбовская область)
Натальевка — деревня в Тамбовской области (Берёзовский сельсовет (Умётский район)

Украина 
 Натальевка — историческая усадьба, имение Павла Ивановича Харитоненко.